AMPT steht für:
 α-Methyltyrosin, ein Tyrosinhydroxylase-Hemmer
 Air Mobile Protection Team

Ampt steht für:
 häufige altertümliche Schreibweise für Amt

Ampt ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Ampt (* 1949), deutscher Basketballnationalspieler
 Gustav Ampt (1853–1942), deutscher Eisenbahningenieur
 G. A. Ampt (bl. 1911), australischer Hydrologe

Abkürzung